Ptycholoma är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1829. Ptycholoma ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Ptycholoma